Рекорди України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на шосейній трасі, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Національні досягнення 

Найкращі результати у дисципліні, показані до результату Анатолія Соломіна в 1983 (1:19.43) формально не визнавались національними рекордами, а в статистичних цілях іменувались вищими національними досягненнями.

Національні рекорди 

Першим вітчизняним рекордом, офіційно визнаним національною федерацією, став результат Анатолія Соломіна, показаний ним в 1983 (1:19.43).

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Ходьба 20 кілометрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Ходьба 20 кілометрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Ходьба 20 кілометрів (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 
 

Ч